Ringosjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ringosjöarna (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (34,6 ha)
Ringosjöarna (Arjeplogs socken, Lappland, 735192-160666), sjö i Arjeplogs kommun,  (21,4 ha)
Ringosjöarna, Lappland, sjö i Arjeplogs kommun,  (12,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn